Gordon Smith (voetballer, 1924), 1924-2004, Schots voetballer, speler van  Hibernian, Heart of Midlothian, Dundee en Schotland
 Gordon Smith (voetballer, juli 1954), 1954–2014, Schots voetballer, speler van St. Johnstone en Aston Villa
 Gordon Smith (voetballer, december 1954), Schots voetballer, speler van Rangers en Brighton & Hove Albion, voormalig ceo van Scottish Football Association
 Gordon Smith (voetballer, 1991), Schots voetballer, speler van Raith Rovers
 Gordon Smith (ijshockeyer), Amerikaans ijshockeyer
 Gordon Smith (politicus), Amerikaans politicus
 Gordon Smith (worstelaar) (1954), Australisch worstelaar